Неро има више значења:

 Неро (Палермо), насеље у округу Палермо, Италија
 Неро (Торино), насеље у округу Торино, Италија

или:

 Неро (језеро), језеро у Јарославској области, Русија
 , острво у Нанавуту, Канада